Джей-ліга 2012 — 20-й сезон чемпіонату Японії з футболу. Титул у 1-й раз здобула Санфрече Хіросіма.

Турнірна таблиця

Символічна збірна 
Символічна збірна чемпіонату:
 Нісікава Сюсаку
 Комано Юїті
 Танака Маркус Туліо
 Мідзумото Хірокі
 Leandro Domingues
 Ендо Ясухіто
 Аояма Тосіхіро
 Такахаґі Йодзіро
 Wilson
 Сато Хісато
 Тойода Йохеї

Примітки

Джерела 
RSSSF 

2012 у футболі
Чемпіонат Японії з футболу
2012 в Японії